Le tournoi de tennis de Marseille 1993 s'est déroulé du 1 au .

Faits marquants 
 Marc Rosset remporte le tournoi en simple en battant Jan Siemerink en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Arnaud Boetsch et Olivier Delaitre s'imposent face à Ivan Lendl et Christo van Rensburg.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Lien interne 
 Saison 1993 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
   Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 1993
ATP 1993
Tennis en France en 1993
Tennis en février 1993